Гирлень () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Гирлень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Гирлень.
 Гирлень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Маре.